Kostelů zasvěcených svatému Markovi je více:

v Česku
 Kostel svatého Marka v Beneticích
 Kostel svatého Marka v Karviné-Fryštátu
 Kostel svatého Marka v Ostravě-Heřmanicích
 Kostel svatého Marka v Knínicích
 Kostel svatého Marka v Litovli
 Kostel svatého Marka v Chrudimi-Markovicích
 Kostel svatého Marka ve Žlebech-Markovicích
 Kostel svatého Marka ve Velkém Meziříčí – Mostišti
 Kostel svatého Marka v Potštejně
 Kostel svatého Marka v Přerově (bývalý, v místech dnešního Tyršova mostu)
 Kostel svatého Marka v Soběslavi
 Kostel svatého Marka ve Stěžerech
 Kostel svatého Marka ve Stříteži (okres Třebíč)
 Kostel svatého Marka v Strupčicích-Sušanech
 Kostel svatého Marka v Těchobuzi
 Kostel svatého Marka ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou
 Kostel svatého Marka v Žehušicích

v zahraničí
 Bazilika svatého Marka v Benátkách
 Chrám svatého Marka v Bělehradě
 Kostel svatého Marka v Makarské
 Kostel svatého Marka v Záhřebu

Související články 
 Kaple svatého Marka

Externí odkazy